Tschanad steht für:
 Komitat Csanád, eine ehemalige ungarische Verwaltungseinheit
 Tschanad, den deutschen Namen der Gemeinde Cenad im Banat in Rumänien

Siehe auch:
 Csanád